signifie compagnon en français et désigne :

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur NBC ;
 , film américain de Daniel Lee sorti en 2005 ;
 , film britannique de Paddy Considine sorti en 2017 ;
 , album d'Eric Clapton sorti le .